Марчела Бела (), псевдоним на Джузепа Марчела Бела, е италианска певица.

Братята ѝ Антонио и Салваторе Бела са известни музиканти, а брат ѝ Джани Бела е популярен певец и автор на песни и е композирал няколко песни за нея.

Биография 
Марчела Бела е родена на 18 юни 1952 г. в Катания, Италия.

През 1972 година участва на музикалния фестивал „Санремо“ с песента Montagne verdi (Зелени планини).

Дискография

Сингли

Плочи на 45 оборота 
 1969 – Un ragazzo nel cuore/Il pagliaccio
 1969 – Bocca dolce/È semplice
 1971 – Hai ragione tu/Nel mio cuore
 1972 – Montagne verdi/Tu insieme a lei
 1972 – Sole che nasce, sole che muore/Il tempo dell'amore verde
 1972 – Un sorriso e poi perdonami/Sensazioni e sentimenti
 1973 – Io domani/Dove vai
 1973 – Ma… ti… amo…/Proprio io
 1974 – Nessuno mai/Per sempre
 1974 – L'avvenire/Prigioniera
 1975 – E quando/Piccoli diavoli
 1975 – Negro/E tu chi sei
 1976 – Resta cu'mme/Impazzire ti farò
 1976 – Impazzire ti farò
 1976 – Abbracciati/Il vento
 1977 – Non m'importa più/Femmina
 1978 – Mi vuoi/Lassame
 1978 – Lady anima/Non ci credo più
 1979 – Camminando e cantando/Quando il cielo
 1980 – Baciami/Rio de Janeiro
 1981 – Pensa per te/Coriandoli
 1981 – Canto straniero/Così piccolo
 1981 – Mi mancherai/Donna più donna
 1982 – Problemi/Un anno in più
 1983 – Nell'aria/Non mi avrai
 1984 – Nel mio cielo puro/Febbre d'amore
 1985 – L'ultima poesia/Alla pari
 1986 – Senza un briciolo di testa/Settembre
 1987 – Tanti auguri/New King's Road
 1988 – Dopo la tempesta/Per gioco, per complicità
 1990 – Verso l'ignoto/Pianeti

Студийни албуми 
 1972 – Tu non hai la più pallida idea dell'amore
 1973 – Mi… ti… amo…
 1974 – Metamorfosi
 1976 – Bella
 1977 – Femmina
 1979 – Camminando e cantando
 1981 – Marcella Bella
 1982 – Problemi
 1983 – Nell'aria
 1984 – Nel mio cielo puro
 1986 – Senza un briciolo di testa
 1987 – Tanti auguri
 1988 – '88
 1990 – Verso l'ignoto…
 1990 – Canta Battisti
 1991 – Sotto il vulcano
 1995 – Anni dorati
 2005 – Uomo bastardo
 2007 – Forever, per sempre
 2012 – Femmina Bella

Родени в Катания
Италиански поп певци
Италиански певици